National League ist die allgemeine Bezeichnung für höhere Ligen verschiedener Sportarten und bezeichnet speziell:

 National League (Fußball), das oberste Fußballliga-System des englischen National League Systems
 National League (Baseball), eine amerikanische Baseball-Liga in der Major League Baseball
 National League (Cricket), die One-Day Cricket-Liga der englischen First-Class County Clubs
 National League (Eishockey), die höchste Schweizer Eishockeyliga
 British National League (1954–1960), von 1954 bis 1960 höchste britische Eishockeyliga
 British National League (1996–2005), von 1996 bis 2005 zweithöchste britische Eishockeyliga
 English National League, von 1935 bis 1954 die höchste Eishockeyliga in England
 Korea National League, dritthöchste Fußballspielklasse in Südkorea
 Myanmar National League, die höchste Fußballspielklasse in Myanmar
 National League (Somalia), die höchste Fußballspielklasse in Somalia
 National League (Belgien), die zweithöchste Eishockeyliga in Belgien
 National League (Neuseeland), die höchste Fußballspielklasse in Neuseeland